

Biografia
Laureata in grafica pubblicitaria, ha lavorato per tre anni in uno studio fotografico prima di diventare, nel 2011, una nuova conduttrice di Mistero, ruolo ricoperto anche nel 2012 e nel 2013. Nello stesso anno, partecipa come concorrente a Celebrity Games.

Programmi TV 
Mistero (Italia 1, 2011-2013)
Buddy, il mio miglior amico (Italia 1, 2011)
Celebrity Games (Italia 1, 2012)

Note

Collegamenti esterni 
 

Conduttori televisivi di Italia 1 degli anni 2010